Grace bezeichnet:
 Grace (Name), weiblicher Vor- und Familienname, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Grace (Mondkrater), Mondkrater im Mare Tranquillitatis
 Grace 1, Öltanker
 Grace Dieu, das Flaggschiff Heinrichs V.
 Xmgrace, Software zur grafischen Darstellung von Daten

Grace ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grace (Alabama)
 Grace (Idaho)
 Grace (Kentucky)
 Grace (Michigan)
 Grace (Mississippi)
 Grace (Missouri)
 Grace (Montana)
 Grace (North Carolina)
 Grace (South Carolina)
 Grace (Washington)
 Grace (West Virginia)
 Grace Chapel (North Carolina)
 Grace City (North Dakota)
 Grace Hill (Iowa)

geografischer Objekte:
 Grace-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Grace Lake, Antarktis
 Grace Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Grace Rocks, Felsvorsprünge im Wilkesland, Antarktika

Bands und Musikalben:
 The Grace, koreanische Girl-Band
 Grace (Band), Dancemusic-Projekt von Paul Oakenfold und Steve Osborne (1994–1997)
 Grace (Mandy-Capristo-Album), Album von Mandy Capristo aus dem Jahr 2012
 Grace (Jeff-Buckley-Album), Album von Jeff Buckley aus dem Jahr 1994
 Grace (Simon-Webbe-Album), Album von Simon Webbe aus dem Jahr 2006

Filme und Fernsehserien:
 Grace (Film), kanadisch-amerikanischer Film des Regisseurs Paul Solet aus dem Jahr 2009
 Grace (2018), US-amerikanischer Film von Devin Adair aus dem Jahr 2018
 Grace (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Will & Grace, US-amerikanische Sitcom

Unternehmen:
 Grace E-Bike, E-Bike Hersteller
 Grace Semiconductor, chinesischer Halbleiterhersteller
 W. R. Grace and Company, US-amerikanisches Chemieunternehmen

GRACE bezeichnet:
 Gravity Recovery And Climate Experiment, zwei Forschungssatelliten von DLR und NASA zur genauen Erfassung des Erdschwerefeldes

Siehe auch:
 Gracie
 Grays (Begriffsklärung)

Abkürzung